Га-Даршан (евр. «проповедник»; ha-Darshan; HaDarshan; также ха-Даршан) — еврейское именование выдающихся проповедников.

 Моисей га-Даршан из Нарбонны (XI век) — французский библейский экзегет, отец Иуды га-Даршана и Элиезера га-Даршана.
 Иуда га-Даршан из Тулузы (XI век) — комментатор Библии, сын Моисея га-Даршана из Нарбонны.
 Моисей га-Даршан из Куси (XIII век) — французский тосафист и кодификатор еврейского закона.
 Моисей га-Даршан из Кельме (1828—1899) — литовский ортодоксальный проповедник.
  (IX век) — вавилонский галахист, автор «».
 Элиезер га-Даршан (?) — библейский экзегет и мистик, сын Моисея га-Даршана.

См. также 
 Даршан
 Маггид (синагогальный проповедник)

Примечания